Alliance du centre peut désigner :
 Alliance du centre (Alleanza di Centro), parti politique italien créé en 2008 ;
 Alliance du centre (Porozumienie Centrum), parti politique polonais de 1990 à 2002 ;
 Alliance du centre (Center Alliance), parti politique australien créé en 2013.